Baccade peut désigner :
 la baccade, soupe à base de patates, destinée aux cochons ;
 Baccade, jeu de société sur le thème des cochons.